Bieńkowska ist der Familienname folgender Personen:

 Danuta Bieńkowska (1920–1992), polnische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Elżbieta Bieńkowska (* 1964), polnische Politikerin
 Ewa Bieńkowska (* 1943), polnische Essayistin, Literaturhistorikerin, Prosaschriftstellerin und Übersetzerin
 Monika Bieńkowska (* 1978), polnische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Bieńkowski